Niemcy:
 Brasselsberg – okręg administracyjny Kassel
 Brasselsberg – szczyt